Jeru (Tumpang)
 Jeru (Turen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing